Rudolf Lehmann je lahko:
 Rudolf Lehmann (slikar) (1819–1905)
 Rudolf Lehmann (inženir) (1842-1914)
 Rudolf Lehmann (pedagog) (1855–1927)
 Rudolf Lehmann (etnolog) (1887–1969)
 Rudolf Lehmann (general) (1890–1955)
 Rudolf Lehmann (zgodovinar) (1891–1984)